

Населені пункти та їхні частини
 Подвежбе — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Подвежбе — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Подвежбе — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Подвежбе — частина села Стоґньовиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Подвежбе — частина села Стефанув у гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Подвежбе — частина села Усьник у гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки